Midway – grupa wysp na Ocenie Spokojnym
 Midway – firma produkująca gry komputerowe
 Midway – amerykański film w reżyserii Rolanda Emmericha z 2019 roku
Miejscowości w USA:
 Midway – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Bullock
 Midway – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Midway – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
 Midway – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Gadsden
 Midway – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Seminole
 Midway – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Santa Rosa
 Midway – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Liberty
 Midway – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davidson
 Midway – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Woodford
 Midway – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii La Salle
 Midway – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Mahnomen
 Midway – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Chaves
 Midway – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Madison
 Midway – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Midway – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Midway – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Washington
 Midway – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Madison
 Midway – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Wasatch
Gminy w USA:
 Midway (ang. Midway Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Midway (ang. Midway Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood
 Midway (ang. Midway Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Midway (ang. Midway Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davidson
 Midway (ang. Midway Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman

 Zobacz też
 bitwa pod Midway
 port lotniczy Chicago-Midway
 lotniskowce typu Midway